Probele sportive de baschet la Jocurile Olimpice de vară din 1980 s-au desfășurat în perioada 20 - 30 iulie 1980, la Moscova în Uniunea Sovietică. Au fost 12 echipe masculine și 6 echipe feminine. Podiumul masculin a fost ocupat de către Iugoslavia, Italia, respectiv Uniunea Sovietică, iar cel feminin de către Uniunea Sovietică, Bulgaria, respectiv Iugoslavia.

Podium

Faza eliminatorie

Masculin 
</onlyinclude>

Feminin 
</onlyinclude>

Baschet
1980